Steck puede estar referido a:

Personas 
 Abraham Steck (1726-1807), médico, y botánico suizo.
 Ueli Steck (1976-2017), alpinista suizo.